Granada – miasto w Nikaragui
 Granada (Grenada) – miasto w Hiszpanii
 Granada – departament Nikaragui
 Ford Granada – samochód produkowany przez koncern Forda

Miejscowości w Kolumbii:
 Granada – miasto w departamencie Antioquia
 Granada – miasto w departamencie Cundinamarca
 Granada – miasto w departamencie Meta
Miejscowości w USA:
 Granada – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Prowers
 Granada – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Granada (ang. Granada Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha

Zobacz też 
 Grenada
 Granada – popularna pieśń meksykańska